Upload – procedimento informatico
Upload – serie televisiva del 2020
Upload – film del 2007